Berkeley puede referirse a:

Lugares 
 La ciudad de Berkeley en Gloucestershire, Inglaterra
 La ciudad de Berkeley, en el estado de California, Estados Unidos.
 La ciudad de Berkeley, en el estado de Misuri, Estados Unidos.
 La villa de Berkeley, en el estado de Illinois, Estados Unidos.
 El condado de Berkeley en Carolina del Sur, Estados Unidos.
 El condado de Berkeley en Virginia Occidental, Estados Unidos.
 El municipio de Berkeley en Nueva Jersey, Estados Unidos.
 La Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos.
 La universidad Berkeley College en Nueva York, Estados Unidos.

Personas 
 George Berkeley, filósofo y religioso irlandés, célebre representante de la escuela racionalista inglesa.
 Busby Berkeley, director y coreógrafo estadounidense.
 George Berkeley, gobernador colonial británico.
 Lennox Berkeley, compositor británico de música culta.
 Miles Joseph Berkeley, botánico británico.
 Xander Berkeley, actor neoyorquino.

Otros 
 Berkeley, una empresa minera
 (716) Berkeley, un asteroide. 
 Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, infraestructura para la computación distribuida.
 La marca de automóviles ingleses Berkeley (automóvil).